San Hill es un personaje de la serie de películas de La Guerra de las Galaxias.

Este muun nativo del planeta Muunilinst era el presidente del Clan Bancario Intergaláctico, y por consiguiente uno de los seres más ricos de la galaxia. San Hill fue un gran colega y colaborador de Poggle el Menor, junto con el cual compartían el mismo odio e intolerancia hacia Nute Gunray debido a su comportamiento y actitud.

Se unió a los separatistas y les cedió sus droides hailfire.

Su planeta nativo fue escenario de una de las batallas de las Guerras Clon, donde se cree fue capturado junto con otros miembros de la organización. El General que dirigió el ataque de la República Galáctica en Muunilinst fue Obi-Wan Kenobi.

Muere en Mustafar, tras la llegada de Darth Vader, en la última reunión del Consejo separatista.

Cuando Vader llega, San Hill dice:
- En nombre del Clan Bancario, quisiera ser el primero en darle la bienvenida.

A lo que el sith le responde: 
- Ok, tu serás el primero.

Luego Hill dice: 
- Un momento, usted es Skywalker...

Vader en ese momento lo asesina rápidamente cortándole el pecho y dice: 
- No hay mucho parecido.

Personajes de Star Wars

en:List of Star Wars characters#H